Draga Svetojanska je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu Jastrebarskog. Naselje se proteže na površini od 0,95 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Draga Svetojanska ima 212 stanovnika koji žive u 63 kućanstva. Gustoća naseljenosti iznosi 223,16 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji